Ред-Лейк (, ) — название нескольких озёр, рек, гор, населённых пунктов и административно-территориальных единиц (АТЕ) в США, Австралии и Канаде.

Озёра, реки и горы США 
  — озеро в Миннесоте.
  — река в Миннесоте.
  — озеро в Аризоне и Нью-Мексико.
  — гора в Калифорнии.

Населённые пункты и АТЕ 
США (Миннесота)
 Ред-Лейк — округ.
 Ред-Лейк-Фолс — адм. центр округа.
  — тауншип округа.
  — группа поселений.
  — поселение.
 
 Массовое убийство в школе Ред-Лейка
 Ред-Лейк — индейская резервация.
  — , часть резервации.

США (Северная Дакота)
  — тауншип округа Логан.

Канада
  — городок в Онтарио.

См. также 
 Ред
 Лейк
 Ред-Индиан-Лейк
 Красное Озеро
 Ред-Ривер (Красная река)
 Красное море
  (Красная гора)
 Ред-Рок (Красная скала)
''Озёра не-англоязычных стран, чьё название на русский язык дословно переводится как «Красное озеро»
 Червоное — в Белоруссии.
  — в Норвегии.
 Лаку-Рошу — в Румынии.
 Чрвено — в Хорватии.
  — в Швейцарии.